Ліза Реймонд і Саманта Стосур були чинними чемпіонками, але не захищали свій титул.

Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, у фіналі перемігши пару Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Qatar Telecom German Open
2008